Niemcy:
 Hellerhof – dzielnica Düsseldorfu

Zobacz też:
 Düsseldorf-Hellerhof
 Hellerhofsiedlung